Tarābulus (arabisch طرابلس  Ṭarābulus) steht für:

 Tarābulus (auch Tarābulus al-Gharb), arabischer Name von Tripolis, Stadt in Libyen 
 Tarābulus (auch Tarābulus asch-Schām), arabischer Name von Tripoli (Libanon), Stadt im Libanon